Вільде́-Гінгала́н, Вільде-Ґінґалан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 55 км на північний захід від Ренна, 50 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 478 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1225,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вільде-Гінгалан на сайті французького Національного інституту географії
 Вільде-Гінгалан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільде-Гінгалан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор